Bernardo (f. 11 de junio de 1434; Celle, Alemania), fue un noble alemán del siglo XV. Tuvo el título de  duque de Brunswick-Luneburgo, gobernando sobre varios principados de Brunswick-Luneburgo. En la genealogía de la Casa de Welf, es considerado el primer miembro  de la Segunda Casa de Luneburgo.

Bernardo fue el segundo hijo de Magnus II, duque de Brunswick-Luneburg. Después de la muerte de su padre en 1373, él y sus hermanos establecieron un acuerdo con la Casa de Ascania, duques de Sajonia-Wittenberg, para alternarse en el Principado de Luneburgo. Después de 1375, Bernardo participó en el gobierno de jure, y desde 1385 en el gobierno de facto.

Después de que su hermano mayor, Frederick, fuera asesinado en 1400, Bernardo y su hermano Enrique  comenzaron una campaña de venganza contra el Arzobispado de Maguncia y el Condado de Waldeck. El arzobispo de Maguncia fue sospechoso de instigar al asesinato, y el conde de Waldeck fue quien lo llevó a cabo.

Bernardo y Enrique gobernaron el Principado de Brunswick después de la muerte de Frederick; en un tratado de 1409, Bernardo recibió el gobierno sobre Brunswick. Después de un segundo tratado en 1428, Bernardo obtuvo el mando del Principado de Luneburgo.

Familia 
Bernardo se casó con Margarita, hija de Wenceslao, elector de Sajonia, en 1386. Tuvieron tres niños:

 Otón (f. 1446)
 Federico (f. 1478)
 Catalina (f. 1429), casada con Casimiro V, duque de Pomerania

Ancestros

Véase también 

 Anexo:Gobernantes del principado de Brunswick-Wolfenbüttel

Referencias 

 Braunschweigisches Biographisches Lexikon, Appelhans 2006,   
 Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 2, p. 416-418 [enlace muerto permanente]

Fallecidos en 1434
Nacidos en el siglo XIV
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XIV
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)
Príncipes de Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)